C10H12N2O – formula molecolare della cotinina
C10H12N2O – formula molecolare della serotonina

Formule molecolari